Il singolare maschile del China Open 2014 è un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Il detentore del titolo era Novak Đoković e si è confermando superando in finale Tomáš Berdych con il punteggio di 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Novak Đoković (campione)
 Rafael Nadal (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (finale)
 Marin Čilić (quarti di finale)

 Grigor Dimitrov (quarti di finale)
 Andy Murray (semifinale)
 Ernests Gulbis (secondo turno, ritirato per un infortunio alla spalla)
 John Isner (quarti di finale)

Qualificati 

  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
  Martin Kližan (semifinale)

 Peter Gojowczyk (secondo turno)
 Michail Kukuškin (primo turno)

Wildcard 

  Bai Yan (primo turno)
  Feliciano López (primo turno)

 Andy Murray (semifinale)
 Viktor Troicki (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

China Open 2014
ATP World Tour 2014